Лев Брусницын:
 Брусницын, Лев Иванович (1784—1857) — первооткрыватель золотых россыпей на Урале в районе Уфалейских заводов.
 Брусницын, Лев Фёдорович (1875—1915) — русский учёный и промышленник.